Ingenio är en kommun i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Las Palmas och regionen Kanarieöarna, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Ingenio ligger på ögruppen Kanarieöarna. Ingenio gränsar till Telde, franskspråkiga Wikipedia, Valsequillo de Gran Canaria och Agüimes. 

Terrängen i Ingenio är lite bergig.

I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är maj, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Kanarieöarna